Dioula peut désigner :
 les Dioula, un peuple de commerçants d'Afrique de l'Ouest
 le dioula, une langue mandingue
 Dioula, une commune camerounaise située dans le département du Haut-Nyong
 Dioula, une commune camerounaise située dans le département du Boumba-et-Ngoko

Homonymie de localités